Ка́хлик () — чешская фамилия; женский вариант — Ка́хликова (). Известные носители:

 Кахлик, Антонин (1923—2022) — чешский кинорежиссёр.
 Кахлик, Чоба Рудольфович (род. 1941) — советский футболист.